Cette page présente les résultats saison par saison du Servette Football Club 1890, une équipe de football suisse. Le Servette a disputé 115 saisons dans les divisions nationales suisses, entre le premier et le troisième niveau hiérarchique. Il remporte 18 titres durant cette période : 17 en première division et 1 en troisième.

Tableau de résultats

Bilan

Références 

Bilan saison par saison de club de football en Suisse
Saison du Servette FC
Servette FC